

Persone

Danielsson 
 Bror Danielsson – ex pilota di rally svedese
 Gösta Danielsson – scacchista svedese
 Inge Danielsson – calciatore svedese
 Kikki Danielsson – cantante svedese
 Marcus Danielson – calciatore svedese
 Nicklas Danielsson – hockeista su ghiaccio svedese
 Olof August Danielsson – filologo, linguista e etruscologo svedese
 Per-Olov Danielsson – ex pentatleta svedese
 Tage Danielsson - regista, sceneggiatore e scrittore svedese

Daníelsson
 Einar Daníelsson – ex calciatore islandese
 Helgi Daníelsson – ex calciatore islandese di passaporto svedese

Altro 
 18632 Danielsson – asteroide

Pagine correlate 
Danielson